Synergus är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1840. Synergus ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Synergus